Krakowiec ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Krakowiec (Danzig), Teil von Krakowiec-Górki Zachodnie, Stadtteil von Danzig, Polen (ehemalige Gemeinde  in der Danziger Niederung)
 Krakowez,  Siedlung städtischen Typs im Rajon Jaworiw, Oblast Lwiw, Ukraine (ehemaliger polnischer Name, dt. Krakowitz)